Rossano
Rossano Veneto

Desambiguações de topônimos